Ка́стро Рус () — испанская двойная фамилия, где Кастро — фамилия отца, а Рус — фамилия матери. Часто сокращается до первой части из двух фамилий — Кастро. Известные носители — члены одной семьи, кубинские политические деятели:
 Кастро Рус, Рамон (1924—2016) — кубинский политический деятель, руководитель сельскохозяйственной политики страны,
 Кастро Рус, Рауль (род. 1931) — кубинский политический деятель, правитель страны после отставки Фиделя Кастро Руса.
 Кастро Рус, Фидель (1926—2016) — кубинский политический деятель, многолетний правитель страны.
 Кастро Рус, Хуанита (род. 1933) — американка кубинского происхождения, оппозиционерка режиму Фиделя Кастро Руса.